Jean Janssens (voetballer) (1944), Belgisch voetballer
 Jean Janssens (wielrenner), Belgisch wielrenner
 Jean Janssens (acteur), Belgisch acteur